Arsenał – budynek przeznaczony do składu broni
 Cekhauz (Białystok) – budynek dawnej zbrojowni w Białymstoku